

Geografia 
Russia
 Isola di Champ – isola dell'Oceano Artico
Stati Uniti d'America
 Champ – villaggio della contea di St. Louis, nel Missouri
 Champ – villaggio della contea di Audrain, nel Missouri

Altro 
 Champ – criptide
 Champ – piatto irlandese
 CHAMP – satellite
 Champ Car – serie automobilistica
 Champ – album dei Tokyo Police Club del 2010
 William Champ – politico australiano
 Champ – episodio di Scuola di polizia, nonché il nome del cavallo della nipote del comandante Lassard

Pagine correlate 
 The Champ
 Champs